Заскочиха — название нескольких населённых пунктов:
 Заскочиха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Заскочиха — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Заскочиха — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.